Антон Страшиміров (1872—1937) — болгарський письменник-демократ, драматург, публіцист, журналіст.
 Димитар Страшиміров (1868—1939) — болгарський історик, письменник, публіцист, журналіст і критик. Педагог і громадський діяч; доктор наук.

Див. також 
 Страшимирово
болгарські прізвища